Торья́к-де-Носе́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Носель. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12276.

Коммуна расположена приблизительно в 530 км к югу от Парижа, в 95 км северо-восточнее Тулузы, в 29 км к юго-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 382 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 218 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 159 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 159 активных работали 152 человека (80 мужчин и 72 женщины), безработных было 7 (4 мужчин и 3 женщины). Среди 59 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Виадук через реку Вьор (1897 год). Памятник истории с 1984 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон